Плотавский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алейском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Плотава.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 509 человек, в том числе 247 мужчин и 262 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Плотава.

Примечания 

Муниципальные образования Алейского района
Сельские поселения Алтайского края